Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari – ente di ricerca della Marina Militare con sede a San Piero a Grado
Centro italiano di studi sull'alto medioevo – fondazione che promuove attività di ricerca sul Medioevo